«I Will Always Love You»  () — сингл американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный в 1974 году на лейбле RCA Records. Свою версию этого сингла для фильма «Телохранитель» исполнила другая американская певица — Уитни Хьюстон.

О песне 
Песня была сочинена Долли Партон в 1973 г. и описывает состояние женщины, вынужденной прекратить связь с возлюбленным, но сохранившей к нему чувства. По словам Партон, основой для песни послужили её отношения с певцом Портером Вагонером. «I Will Always Love You» вошла в выпущенный в следующем году альбом Jolene и возглавила чарт Hot Country Songs.

Партон несколько раз перезаписывала эту песню. В 1982 г. она сделала это для саундтрека к фильму «Лучший бордель в Техасе» и вновь победила в том же чарте. В 1995 г. Партон перепела своё произведение в дуэте с Винсентом Гиллом. Наконец, песня вошла в её альбом 2009 г. в качестве бонус-трека.

Список композиций 
 «I Will Always Love You» — 2:53
 «Lonely Comin' Down» — 3:09

Чарты

Версия Уитни Хьюстон
Однако с наибольшим успехом исполнила этот хит другая певица — Уитни Хьюстон. Её соул-версия, включённая в саундтрек к фильму «Телохранитель» 1992 года, была удостоена множества наград, в том числе «Грэмми» за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. Критики были впечатлены тем, как грустная любовная песня благодаря мощному вокалу и влиянию госпела превратилась в неистовое воплощение драмы покинутой женщины.

Список композиций 
 Великобритания / Европа 12"
 A «I Will Always Love You» ― 4:31
 B1 «Jesus Loves Me» — 5:11
 B2 «Do You Hear What I Hear? — 3:31
 Великобритания / Европа / США 7»
 A «I Will Always Love You» ― 4:31
 B «Jesus Loves Me» — 5:11
 США / Европа Макси-CD Сингл
 «I Will Always Love You» — 4:31
 «Jesus Loves Me» — 5:11
 «Do You Hear What I Hear?» — 3:31

 Макси-CD Синглы (1999 Ремиксы)
 «I Will Always Love You» (Hex Hector Radio Edit) — 4:50
 «I Will Always Love You» (Hex Hector 12" Club Mix) — 9:51

Чарты

Годовые чарты

Чарты за декаду

Примечания

Ссылки 
 Текст песни Долли Партон 
 Текст песни Уитни Хьюстон 
 
 Whitney Houston - I Will Always Love You на discogs.com 
 Dolly Parton - I Will Always Love You на discogs.com 

Песни по алфавиту
Песни США
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы 1974 года
Синглы 1982 года
Синглы 1992 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы Уитни Хьюстон
Премия «Грэмми» за лучшую запись года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы Arista Records
Синглы RCA Records
Песни Уитни Хьюстон
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Сентиментальные любовные песни
Баллады 1990-х годов